Lettau ist der Familienname folgender Personen:

 André Lettau (* 1986/87), deutscher Pokerspieler
 Heinz Lettau (1909–2005), deutscher Meteorologe und Geophysiker
 Reinhard Lettau (1929–1996), deutsch-amerikanischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Lettau Bluff, Kliff auf der Beaufort-Insel im Ross-Archipel, Antarktis
 Lettau Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika